El municipio de Newark (en inglés: Newark Township) es un municipio ubicado en el condado de Wilson en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 271 habitantes y una densidad poblacional de 2,92 personas por km².

Geografía 
El municipio de Newark se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.72 km², de la cual 92,49 km² corresponden a tierra firme y (0,25 %) 0,23 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 271 personas residiendo en el municipio de Newark. La densidad de población era de 2,92 hab./km². De los 271 habitantes, el municipio de Newark estaba compuesto por el 97,42 % blancos, el 0,74 % eran amerindios y el 1,85 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,11 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Wilson (Kansas)